Le championnat de Suisse de football Challenge League 2005-2006 a vu la victoire du FC Lucerne.

Clubs

Résultats

Classement final

Matches de barrage 
 18 mai 2006 : FC Sion - Neuchâtel Xamax 0-0 
  : Neuchâtel Xamax - FC Sion 0-3

Bilan 
 Le FC Lucerne et le FC Sion sont promus en Super League
 L'Yverdon-Sport FC et le Neuchâtel Xamax remplacent le FC Lucerne et le FC Sion
 Le FC Meyrin et le FC Baden sont relégués en 1 Ligue
 Le Servette FC et le SR Delémont rejoignent la Challenge League

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 2005-2006 D2
Championnat 2005-2006 D2
Suisse D2